Ідентифікаційний номер платника податків — широко застосовуваний механізм фіскального обліку юридичних осіб і фізичних осіб.
 Ідентифікаційний номер транспортного засобу — унікальний номер конкретного транспортного засобу, за яким можна розпізнати регіон і країну, в якій було виготовлено транспортний засіб, назву заводу-виробника, який його виготовив, та назву складального заводу, де було здійснено остаточне складання транспортного засобу, а також рік виготовлення, тип транспортного засобу, деякі із основних його характеристик (наприклад, двигун, трансмісія, варіант кузова тощо) та заводський порядковий номер.
 Ідентифікаційний номер фізичної особи — елемент Державного реєстру фізичних осіб України.